Лос Гранхенос има више значења:

 Лос Гранхенос (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Гранхенос, Ел Пуерто де лос Гранхенос (Зинзунзан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику